Delta modulation, modulació utilitzada per convertir senyals analògics a senyals digitals o viceversa.
 Decímetre, unitat de longitud que equival a la dècima part d'un metre.
 Tauler de fibra de densitat mitjana, aglomerat elaborat amb fibres de fusta.
 Missatge directe o missatgeria directe, un missatge privat en una plataforma social com ara Twitter o Instagram (de les sigles en anglès, Direct Message o Direct Messaging).